Ел Енсуењо има више значења:

 Ел Енсуењо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енсуењо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енсуењо (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енсуењо, Ел Кокал (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енсуењо (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енсуењо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсуењо, Ел Папалоте (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Енсуењо (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Енсуењо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсуењо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсуењо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енсуењо (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсуењо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику